Allgemeiner Landsmannschafter-Convent steht für folgende Verbände:

 Allgemeiner Landsmannschafts-Convent (auch Allgemeiner Landsmannschafter-Convent) (1868–1877)
 Allgemeiner Landsmannschafter Convent auf der Marksburg (1904–1919)